Collen ist der Familienname folgender Familien und Personen:
 Collen (Adelsgeschlecht), rheinländisch-niederländisches Adelsgeschlecht

 Désiré Collen (* 1943), belgischer Mediziner und Molekularbiologe
 Jacqueline Collen (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Ferdinand van Collen (1651–1735), holländischer Aristokrat, Advokat, Verwalter und Stadtregent
 Henry Collen  (1797–1879), englischer Maler und Pionier der Fotografie
 Lindsey Collen (* 1948), südafrikanische Schriftstellerin
 Morris Collen († 2014), US-amerikanischer Mediziner
 Phil Collen (* 1957), englischer Gitarrist der Band Def Leppard

Siehe auch:
 Collin